8-е Панамериканские игры 1979 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 1 — 15 июля 1979 года в городе Сан-Хуан (Пуэрто-Рико).

Виды спорта 

  Стрельба из лука
  Лёгкая атлетика
  Бейсбол
  Баскетбол
  Бокс
  Велоспорт
  Прыжки в воду
  Конный спорт
  Фехтование
  Хоккей на траве
  Футбол
  Дзюдо
  Катание на роликовых коньках
  Академическая гребля
  Парусный спорт
  Стрельба
  Софтбол
  Плавание
 Синхронное плавание
  Настольный теннис
  Теннис
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

Медальный зачёт 

  — Некоторые источники считают, что Канада достигла рубежа в 70 бронзовых медалей, несмотря на то, что большинство докладов подсчета присваивают цифру в 71 медаль. В результате в общей сложности 137 медалей завоевали канадские спортсмены во время игр.

Примечания

Ссылки 

 Страница игр на quadrodemedalhas.com